Амаретто () — итальянское сладкое печенье, распространённое по всей Италии.

Термином «Амаретто» в Италии называют миндальные печенья, выпеченные из сахара, яичного белка, с добавлением сладкого и горького миндаля и ядер абрикоса. Существует две основные версии этого десерта: амаретто из Саронно, хрустящее и крошащееся, и амаретто из Сасселло, мягкое и рассыпчатое, несколько более похожее на марципан. И те и другие являются маленькими округлыми печеньями, поверхность которых выглядит как бы потрескавшейся. Амаретто из Саронно также называют сухим амаретто. Сегодня обе разновидности производятся в промышленных масштабах в разных частях Италии. Наряду с этим, во многих итальянских городках сохраняются свои рецепты похожих печений, которые могут несколько отличаться по размеру, текстуре, использованным ингредиентам (лесные орехи, мёд, различные натуральные ароматизаторы). Печенья амаретто иногда используют для приготовления других десертов, например, некоторых вариантов тирамису. В самой Италии к этим печеньям предлагают вино, но не одноимённый им миндальный ликёр амаретто.

Галерея

Литература 
 Capatti, Alberto and Montanari, Massimo. Italian Cuisine: a Cultural History — New York: Columbia University Press, 2003. ISBN 0-231-12232-
 Riley, G. (2007). The Oxford Companion to Italian Food — Oxford University Press. ISBN 978-0-19-860617-8

Итальянские десерты
Миндальное печенье
Десерты из яичных белков